

Geografia 
 Manolo – circoscrizione della regione di Tanga (Tanzania)

Onomastica 
 Manolo – variante diminutiva spagnola del nome proprio di persona Emanuele

Persone 
 Manolo (1949) – celebre tifoso della nazionale spagnola
 Manuel Sánchez Delgado (1965) – calciatore spagnolo, noto anche come Manolo
 Maurizio Zanolla (1958) – arrampicatore italiano, noto anche come Manolo
 Manolo (1872-1945) – scultore, pittore e poeta spagnolo